Кодекс Монпелье́ (Montpellier Codex) — рукописный нотный кодекс XIII в., важнейший источник музыки Ars antiqua. Хранится в университетской библиотеке французского города Монпелье (отсюда название).

Краткая характеристика 
Рукопись была обнаружена органистом Феликсом Данжу в 1847 г. Ныне хранится на медицинском факультете университетской библиотеки Монпелье (), стандартная аббревиатура RISM: F-Mo H196; принятая у музыковедов аббревиатура: Mo. Кодекс был составлен около 1300 г., предположительно в Париже. Содержит 345 многоголосных пьес (некоторые дублируются), преимущественно в жанре мотета, написанных в период 1250-1300 г. Наблюдения над различиями в нотации в (обширном) кодексе позволяют музыковедам делать важные выводы об эволюции средневековой музыки во Франции XIII века.

Тексты разнообразны по содержанию: парафразы св. Писания (иногда с назидательным акцентом), метрические молитвы (особенно молитвы, обращённые к Богородице, как например, латинский мотет No. 53 Ave virgo regia / Ave gloriosa mater / Domino), типичная для труверов куртуазная («рыцарская») лирика, пасторали, редко — танцевальные и застольные песни (пример последней — французский мотет No. 319 On parole / A Paris soir et matin / Fresse nouvelle).

Состав 
Содержит восемь «тетрадей» (). Основное содержание — политекстовый мотет Ars antiqua.

 ff.1–22. Литургическая полифония Ars antiqua — органумы и кондукты.
 ff.23–62. Тройные мотеты (cantus firmus + три контрапунктирующих голоса): 16 французских и 1 латинский 
 ff.63–86. 11 двойных мотетов (cantus firmus + два контрапунктирующих голоса), на смешанные тексты (латинский и французский).
 ff.87–110. 22 латинских двойных мотета.
 ff.111–230. 100 французских двойных мотетов (два — на провансальском языке).
 ff.231–269. 75 французских двухголосных мотетов.
 ff.270–349. 39 двойных мотетов — французских, латинских и макаронических. Возможно, более позднего происхождения, чем тетради 2-6.
 ff.350–397. 42 двойных мотета на французские, латинские и франко-латинские тексты. Возможно, более позднего происхождения, чем тетради 2-6.

После составления основного корпуса сборника неизвестным переписчиком были сделаны дополнения к тетрадям 3, 5 и 7. 

Подавляющее большинство музыкальных пьес кодекса Монпелье не содержит авторских атрибуций. Идентифицированы (по большей части, в ранге гипотезы) Перотин (в первой тетради), Адам де ла Аль и Пьер де ла Круа.

Издания 
 Rokseth Y. Polyphonies du XIIIe siècle: le manuscrit H196 de la Faculté de médecine de Montpellier (Paris, 1935–9) (факсимиле, транскрипция выборки, научный комментарий). 
 The Montpellier Codex, ed. H. Tischler. 4 vls. Madison, WI, 1978–85 (транскрипция всего кодекса, отдельное издание текстов с переводом на англ. яз., научный комментарий).

Литература 
 Jacobsthal G. Die Texte der Liederhandschrift von Montpellier H.196 // Zeitschrift für romanische Philologie, III (1879), 526–56; IV (1880), 35–64, 278–317.
 Ludwig F. Die 50 Beispiele Coussemaker’s aus der Handschrift von Montpellier // SIMG 5 (1903–4), 177–224.
 Kuhlmann G. Die zweistimmigen französischen Motetten des Kodex Montpellier. Würzburg, 1938 (издание и научное обсуждение тетради 6). 
 Apfel E. Anlage und Struktur der Motetten im Codex Montpellier. Heidelberg, 1970.
 Wolinski M. The Montpellier Codex: its Compilation, Notation and Implications for the Chronology of the Thirteenth-Century Motet. Diss., Brandeis U., 1988.
 Ars antiqua: organum, conductus, motet. Ed. by Edward H. Roesner. Farnham; Burlington: Ashgate, 2009. ISBN 9780754626664 (сб. статей разных лет).

Ссылки 
 Электронное факсимиле кодекса Монпелье (фрагменты)
 DIAMM (список инципитов кодекса, с ошибками и пропусками)
 Издание кодекса Тишлером. Том 4 (фрагмент)

Музыка Средневековья